Каменар (болг. Каменар) — многозначный термин.

Топоним в Болгарии 
 Каменар (Бургасская область) — село в Бургасской области, входит в общину Поморие.
 Каменар (Варненская область) — село в Варненской области, входит в общину Варна.
 Каменар (Разградская область) — село в Разградской области, входит в общину Лозница.

Фамилия 
 Каменар, Любош (род. 1987) — словацкий футболист, вратарь французского «Нанта» и сборной Словакии.

См. также 
 Каменяр